Карл II Франц Штајерски/Аустријски (; Беч, 3. јун 1540. — Грац, 10. јул 1590) био је аустријски надвојвода који је владао делом Аустрије у 16. веку.

Биографија 
Карл II је рођен 3. јуна 1540. године у Бечу као најмлађи син Фердинанда I, цара Светог римског царства и Ане Јагелонске.
Карл II је 26. августа 1571. оженио Марију Ану од Баварске.
Од њихове деце најзначајнији су Фердинанд II (1578—1637), цар Светог римског царства и Маргарета Аустријска (1584—1611) удата за Филипа III од Шпаније.

Карл II је 1580. године основао ергелу у месту Липица, у данашњој Словенији, и тиме одиграо кључну улогу у формирању расе коња Липицанери.
Године 1585. Карл II је у Грацу основао универзитет, који је по њему добио име Карл-Франценс Универзитет. Град Карловац у Хрватској носи по њему име.

Карл II је умро 10. јула 1590. године у Грацу.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1540.
Умрли 1590.
Бечлије
Династија Хабзбург